Игры в Группе C на чемпионате мира 2006 года проходили с 10 по 21 июня 2006 года. Группа состоит из Аргентины, Кот-д’Ивуара, Нидерландов и Сербии и Черногории.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Нидерланды была на 3-м месте, Аргентина — на 4-м, Кот-д’Ивуар — на 41-м и Сербия и Черногория на 47-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе D, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы D.

Сборная Кот-д’Ивуара оказалась единственной на этом чемпионате мира, где не было игроков, играющих внутри страны, сборную полностью составили легионеры.

Время указано местное (UTC+2).

Аргентина — Кот-д’Ивуар

Сербия и Черногория — Нидерланды

Аргентина — Сербия и Черногория

Нидерланды — Кот-д’Ивуар

Нидерланды — Аргентина

Кот-д’Ивуар — Сербия и Черногория 

Г